Canadian Open 2023 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourtbaner i perioden . - . august 2023. Det er den 133. udgave af Canadian Open, og turneringen blev på grund af et sponsorat afviklet under navnet National Bank Open presented by Rogers. Rækkerne i herresingle og -double var en del af ATP Tour 2023, hvor de var sæsonens sjette turnering i kategorien ATP Tour Masters 1000, og de blev spillet i Aviva Centre i Toronto. Kvindernes rækker var en del af WTA Tour 2023, hvor de tilhørte kategorien WTA 1000, og kampene blev afviklet i Stade IGA i Montréal.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Canadian Open 2023 andrager $ ???, der fordelte sig med $ ??? til mændenes rækker og $ ??? til kvinderne.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 48 spillere, der var fordelt på:
 ??? spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. . juni 2023 (seks uger før turneringens start).
 ??? spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 ??? spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 ??? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 ??? spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. . juni 2023 (seks uger før turneringens start).
 ??? spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 ??? spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 ??? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 ?? par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 ?? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 ?? par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 ?? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 National Bank Open  
 ATP Tour - Canadian Open 2023 
 WTA - Canadian Open 2023

Noter 

2023
WTA Tour 2023
ATP Tour 2023